Guarda peut désigner :

Guarda, municipalité du Portugal, chef-lieu du district de Guarda, située dans la région Centre, qui tire son nom de la ville et paroisse ci-dessous.
Guarda, ville et paroisse civile du Portugal, qui a donné son nom à la municipalité ci-dessus.
District de Guarda, un district du Portugal.
Rua do Guarda-Mor, rue de Liqsbonne.

Guarda, localité et ancienne commune située dans le canton des Grisons.

A Guarda, commune de la province de Pontevedra dans la communauté autonome de Galice.

Guarda Veneta, commune de la province de Rovigo dans la région Vénétie en Italie.

Guarda-Mor, municipalité brésilienne de l'État du Minas Gerais et la microrégion de Paracatu.

Homonymie de toponyme